Das Wort Prasat steht für:

 Amphoe Prasat, der Landkreis Prasat der Provinz Surin (Ostthailand),
 Prasat (Bauform), ein Tempel der Angkor-Zeit (Kambodscha) beziehungsweise ein Palast der Rattanakosin-Periode (Thailand),
 Prasat (Dorf), ein Dorf in Kambodscha, etwa 30 km südlich von Kompong Thom,
 Prasat Thong, ein König des Königreiches von Ayutthaya (Zentralthailand).